Les Championnats du monde de squash masculin 2013 est l'édition 2013 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule à Manchester en Angleterre. L'Anglais Nick Matthew remporte le tournoi pour la troisième fois face à Grégory Gaultier en finale.

Dotation et points pour le classement 
En 2013, la dotation était de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableaux et résultats

Tableau final

Premiers tours - moitié supérieure

Première partie

Deuxième partie

Premiers tours - moitié inférieure

Troisième partie

Quatrième partie

Références

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 2013
 Saison 2013 de la PSA

2013
Squash masculin
Squash masculin 2013
Monde masculin 2013
Monde masculin
Sport en Angleterre en 2013
Sport en octobre 2013
Sport en novembre 2013